Hidrografia: 

 Torrent Salat (Avinyó), corrent fluvial al municipi d'Avinyó (Bages)
 Torrent Salat (Bassella), corrent fluvial al municipi de Bassella (Alt Urgell)
 Torrent Salat (Peramola), corrent fluvial al municipi de Peramola (Alt Urgell)
 Torrent Salat (Vilanoveta), corrent fluvial de la comarca del Pallars Jussà
 Torrent Salat (Segarra), corrent fluvial de la comarca de la Segarra